Formula Renault 3.5 Series 2014 var den sjuttonde säsongen av formelbilsmästerskapet Formula Renault 3.5 Series (tidigare Nissan). Den första tävlingshelgen kördes på Autodromo Nazionale Monza den 12-13 april, och den sista på Circuito de Jerez den 18-19 oktober. Carlos Sainz, Jr. vann förarmästerskapet och DAMS vann teammästerskapet.

Team och förare

Kalender och resultat

Slutställningar 
Poängsystem

Förarmästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Teammästerskapet 

Noteringar:
† — Föraren gick ej i mål, men blev klassificerad för att ha kört över 90% av racedistansen.

Referenser

Externa länkar

Säsonger 

2014
Motorsportevenemang 2014